Golden Valley (valle d'oro), indica diverse località:

Regno Unito
Golden Valley (Herefordshire)
Golden Valley (Stroud)

Stati Uniti
Golden Valley (Arizona)
Golden Valley (Dakota del Nord)
Golden Valley (Minnesota)
Lemmon Valley-Golden Valley, Nevada

Contea di Golden Valley (Dakota del Nord)
Contea di Golden Valley (Montana)

Zimbabwe
Golden Valley (Zimbabwe)